Stanisław Lubomirski ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Lubomirski (Magnat, 1583) (1583–1649), polnischer Magnat und Staatsbeamter
 Stanisław Lubomirski (Magnat, 1704) (1704–1793), polnischer Magnat und Staatsbeamter
 Stanisław Lubomirski (Magnat, 1722) (1722–1782), polnischer Magnat und Großmarschall der Krone
 Stanisław Lubomirski (Unternehmer) (1875–1932), polnischer Unternehmer
 Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642–1702), polnischer Magnat und Großmarschall der Krone